205 – 205 rok naszej ery
 205 p.n.e. – 205 rok przed naszą erą
 (205) Martha – planetoida
 Peugeot 205 – samochód osobowy
 Kutry rakietowe projektu 205 – tym radzieckich kutrów rakietowych
 Protram 205 WrAs – polski tramwaj
 205 Pułk Piechoty – oddział piechoty wojska polskiego